Mullan Road steht für:

 Mullan Road (Militärstraße) von Fort Benton, Montana nach Walla Walla, Washington

im NRHP gelistete Objekte:
 Mullan Road (Idaho), ID-Nr. 90000548
 Mullan Road (Montana), ID-Nr. 75001080